Grabno ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Grabno (Borne Sulinowo), deutsch Graben, Dorf in der Gmina Borne Sulinowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Grabno (Kętrzyn), bis 1945: Weitzdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Dorf in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grabno (Ośno Lubuskie), deutsch Buchholz, Dorf in der Gmina Ośno Lubuskie in der Woiwodschaft Lebus
 Grabno (Połczyn-Zdrój), deutsch Rabensberg, Dorf in der Gmina Połczyn-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern
 Grabno (Sędziejowice), Dorf in der Gmina Sędziejowice in der Woiwodschaft Łódź
 Grabno (Ustka), deutsch Wintershagen, Dorf in der Gmina Ustka in der Woiwodschaft Pommern
 Grabno (Wojnicz), Dorf in der Gmina Wojnicz in der Woiwodschaft Kleinpolen